Der Mitropapokal 1977/78 war die 38. Auflage des Fußballwettbewerbs. Partizan Belgrad gewann das Finale gegen Budapest Honvéd.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Spiel fand am 13. Dezember 1978 in Belgrad statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1977/78
 Europapokal der Pokalsieger 1977/78
 UEFA-Pokal 1977/78

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1977/78 auf www.rsssf.com

1977/78
Fußballsaison 1977/78